Rusland, de huidige Russische Federatie
 Grootvorstendom Moskou, 1340–1547
 Tsaardom Rusland, 1547–1721
 Keizerrijk Rusland, 1721–1917
 Bolsjewistisch Rusland, informele term voor de bolsjewistische regering en grondgebied tijdens de Burgeroorlog, 1917–1922
 Sovjet-Unie, 1922–1991, informeel ook "Rusland" genoemd
 Rusland (straat), een straat in het centrum van Amsterdam